De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1897-1901 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 juni 1897. De zittingsperiode ging in op 21 september 1897 en eindigde op 16 september 1901.

Nederland was verdeeld in 100 kiesdistricten, waarin 100 Tweede Kamerleden werden verkozen. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde.

Gekozen bij de verkiezingen van 15 en 25 juni 1897

Vrijzinnig-Democratische Kamerclub (23 zetels)
Klaas de Boer Czn.
Hendrik Lodewijk Drucker
Eduard Fokker
Jan Albert van Gilse
Hendrik Goeman Borgesius
Abraham Frans Karel Hartogh 
Bernardus Hermanus Heldt
Wesselius Marcus Houwing
Arnold Kerdijk, voorzitter van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub
Dirk de Klerk
Aart Knijff Hzn.
Cornelis Lely
Franciscus Lieftinck
Jacobus Marinus Pijnacker Hordijk
Eduard Ellis van Raalte
Pieter Rink
Petrus Hendrik Roessingh
Eelko Schaafsma
Jan Schepel
Harm Smeenge
Eerke Albert Smidt
Johannes Tak van Poortvliet
Jacob Dirk Veegens

Katholieken (22 zetels)
Bernardus Marie Bahlmann
Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg
Isaäc Burchard Diederik van den Berch van Heemstede
Charles Casimir Marie Hubert de Bieberstein Rogalla Zawadsky
Franciscus Theodorus Johannes Hubertus Dobbelmann, voorzitter van de rooms-katholieke Kamerclub
Willem Everts
Jan Harte van Tecklenburg
Maximilien Joseph Caspar Marie Kolkman
Emile Alexis Marie van der Kun
Jan Loeff
Joseph Mathias Maria Hubertus Merckelbach
Louis Michiels van Verduynen
Willem Mutsaers
Wiel Nolens
Lambert de Ram
Martin de Ras
Herman Schaepman
Josephus Theodorus Maria Smits van Oyen
Jacobus Antonius Nicolaas Travaglino
Jan Truijen
Petrus Jacobus Franciscus Vermeulen
Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen

ARP (15 zetels)
Jan van Alphen
Maurits van Asch van Wijck
Lodewijk Henrick Johan Mari van Asch van Wijck
Allard van der Borch van Verwolde
Anthony Brummelkamp jr.
Johannes Hendricus Donner
Schelto van Heemstra
Gerrit Blankers 't Hooft
Antonius Everdinus van Kempen
Johannes Krap
Abraham Kuyper, voorzitter van de ARP-Kamerclub
Christiaan Lucasse
Hendrik Seret
Henri Adolphe van de Velde
Jan Hendrik de Waal Malefijt

Liberalen (13 zetels)
Abraham Bouman
Jan Gerard van Deinse
Petrus Boele Jacobus Ferf
Hugo van Gijn
Herman François Hesselink van Suchtelen
Jacob Johan van Kerkwijk
Aris Kool
Jan Meesters
Hendrik Pyttersen Tzn.
Adrien Jonathan Rethaan Macaré
Joor Bastiaan Verheij
Jan Jacob Willinge
Geuchien Zijlma

Vrije Liberalen (10 zetels)
Carel Jan Emilius van Bylandt
Jan Frederik Willem Conrad
Willem Jacob Geertsema
Johan George Gleichman
Gerardus Jacobus Goekoop
Herman Frederik Groen van Waarder
Pieter Christiaan Jacobus Hennequin
George Hermann Hintzen
Abraham van Karnebeek
Meinard Tydeman

VAR (5 zetels)
Frederik van Bylandt
Alexander van Dedem
Otto Jan Herbert van Limburg Stirum
Alexander Frederik de Savornin Lohman, voorzitter van de vrij-antirevolutionaire Kamerclub
Francis David Schimmelpenninck

Radicale Bond (2 zetels)
Theodore Matthieu Ketelaar
Piet Nolting

SDAP (2 zetels)
Henri van Kol
Pieter Jelles Troelstra, voorzitter van de SDAP-fractie

Conservatief-liberaal (2 zetels)
Jacob Nicolaas Bastert
Menso Johannes Pijnappel

Radicaal-Liberaal (1 zetel)
Boelo Tijdens

CH-Kiezersbond (1 zetel)
Johannes Theodoor de Visser

Groep Staalman (1 zetel)
Andries Popke Staalman

Onafhankelijk a.r. (1 zetel)
Æneas Mackay jr.

Volkspartij (1 zetel)
Jan Stoffel

Vrije Socialist (1 zetel)
Geert van der Zwaag

Bijzonderheden
 In 50 kiesdistricten was een tweede verkiezingsronde nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd gehouden op 25 juni 1897.
 Jacob Theodoor Cremer (liberalen) werd in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Amsterdam VI, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen vanwege zijn benoeming tot minister van Koloniën in het kabinet-Pierson. Als gevolg hiervan vonden op 17 en 24 augustus 1897 naverkiezingen plaats in dit kiesdistrict. In de tweede stemronde behaalden de overgebleven kandidaten uit de eerste ronde, Theo Heemskerk (ARP) en Willem Jacob Geertsema (Vrije Liberalen), evenveel stemmen. Omdat Geertsema de  oudste van de twee was, werd hij, op grond van de kieswet, verkozen verklaard. Hij werd op 13 oktober 1897 geïnstalleerd.
 Nicolaas Pierson (liberalen) werd in de tweede stemronde verkozen in het kiesdistrict Enschede, maar besloot zijn verkiezing niet aan te nemen vanwege zijn benoeming tot minister van Financiën in het kabinet-Pierson. Als gevolg hiervan vonden op 17 en 24 augustus 1897 naverkiezingen plaats in dit kiesdistrict. In de tweede stemronde werd Henri van Kol (SDAP) verkozen.
 Cornelis Lely en Hendrik Goeman Borgesius (beiden lid van de Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) namen nog voor hun formele installatie ontslag vanwege hun benoeming tot minister van respectievelijk Waterstaat, Handel en Nijverheid en Binnenlandse Zaken. Bij een naverkiezing op 17 augustus 1897 in respectievelijk Lochem en Zutphen werden beiden herkozen.
 Johannes Tak van Poortvliet (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) werd in de tweede stemronde verkozen in twee kiesdistricten, Amsterdam IX en Beverwijk. Hij opteerde voor Beverwijk, als gevolg hiervan werd op 28 juli 1897 een naverkiezing gehouden in Amsterdam IX, waarbij Arnold Kerdijk werd verkozen.
 Pieter Jelles Troelstra (SDAP) werd in de tweede stemronde verkozen in drie kiesdistricten, Leeuwarden, Tietjerksteradeel en Winschoten. Hij opteerde voor Tietjerksteradeel, als gevolg hiervan vonden op 27 juli en 3 augustus 1897 naverkiezingen plaats in Leeuwarden en Winschoten. In de tweede stemronde werden in deze districten respectievelijk Hendrik Pyttersen Tzn. (liberalen) en Boelo Tijdens (radicaal-liberaal) verkozen.
 Op 17 september 1897 overleed Jan Zijp Kzn. (liberalen) voor hij geïnstalleerd kon worden. Daarom werden op 19 en 26 oktober dat jaar herverkiezingen gehouden in het kiesdistrict Enkhuizen. In de tweede stemronde werd Aris Kool verkozen, die op 9 november 1897 werd geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1897
 24 december: George Hermann Hintzen (vrije liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot wethouder in Rotterdam. Als gevolg hiervan werden op 18 en 25 januari 1898 tussentijdse verkiezingen gehouden in Rotterdam IV. In de tweede stemronde werd Rudolf Pieter Mees R.Azn. verkozen, die op 1 maart dat jaar werd geïnstalleerd.

1898
 15 januari: Jan Stoffel (Volkspartij) vertrok uit de Tweede Kamer omdat hij zich niet thuis voelde in het parlement. Als gevolg hiervan werden op 15 en 22 februari 1898 tussentijdse verkiezingen gehouden in Deventer. In de tweede stemronde werd Albertus van Delden (vrije liberalen) verkozen, die op 1 maart dat jaar werd geïnstalleerd.
 13 mei: Bernardus Marie Bahlmann (katholieken) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 7 juni dat jaar in Tilburg werd Johannes Franciscus Jansen verkozen als zijn   opvolger. Hij werd op 14 juni 1898 geïnstalleerd.
 12 oktober: Josephus Theodorus Maria Smits van Oyen (katholieken) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 16 november dat jaar in Eindhoven werd Vincentius Adrianus Maria van den Heuvel verkozen als zijn opvolger. Hij werd op 22 november 1898 geïnstalleerd.
 8 november: Albertus van Delden (vrije liberalen) overleed. Als gevolg hiervan werden op 30 november en 7 december dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Deventer. In de tweede stemronde werd Willem Hendrik de Beaufort (vrije liberalen) verkozen, die op 13 december 1898 werd geïnstalleerd.

1899
 16 februari: Eerke Albert Smidt (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot officier van Justitie in de Arrondissementsrechtbank van Dordrecht. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 maart dat jaar in Veendam werd Smidt verslagen door Jan Schaper (SDAP), die op 25 april 1899 werd geïnstalleerd.
 18 mei: Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg (katholieken) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot rechter in de Arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch. Bij een tussentijdse verkiezing op 1 juni dat jaar in Elst werd van Basten Batenburg herkozen, waarna hij op 20 juni 1899 werd geïnstalleerd.
 24 mei: Bernardus Reinierus Franciscus van Vlijmen (katholieken) nam ontslag vanwege zijn promotie tot kolonel der infanterie. Bij een tussentijdse verkiezing op 13 juni dat jaar in Veghel werd van Vlijmen herkozen, waarna hij op 24 juni 1899 werd geïnstalleerd.

1900
 1 februari: Martin de Ras (katholieken) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot militiecommissaris van het eerste militiedistrict van Limburg. Bij een tussentijdse verkiezing op 2 maart dat jaar in Maastricht werd de Ras herkozen, waarna hij op 6 maart 1900 werd geïnstalleerd.
 1 april: Adrien Jonathan Rethaan Macaré (liberalen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarom werden op 11 en 18 mei 1900 tussentijdse verkiezingen gehouden in Haarlem. In de tweede stemronde werd Floris Willem van Styrum (vrije liberalen) verkozen, die op 31 mei dat jaar werd geïnstalleerd.
 18 april: Willem Hendrik de Beaufort (vrije liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 30 mei dat jaar in Deventer werd Henri Marchant (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) verkozen als opvolger. Hij werd op 8 juni 1900 geïnstalleerd.
 8 juni: Willem Everts (katholieken) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 juli 1900 in Roermond werd Frans Jozef Bolsius verkozen als  zijn opvolger, hij werd op 18 september dat jaar geïnstalleerd.
 28 augustus: Harm Smeenge (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot griffier aan het Gerechtshof in Amsterdam. Bij een tussentijdse verkiezing op 13 september dat jaar in Meppel werd Smeenge herkozen, waarna hij op 18 september 1900 werd geïnstalleerd.

1901
 24 januari: Johannes Tak van Poortvliet (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) nam ontslag vanwege zijn verkiezing tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bij een tussentijdse verkiezing op 22 februari 1901 in Beverwijk werd Willem Caspar Joseph Passtoors (katholieken) verkozen als zijn opvolger, hij werd op 5 maart dat jaar geïnstalleerd. 
 13 februari: Abraham Frans Karel Hartogh (Vrijzinnig-Democratische Kamerclub) overleed. Daarom werden op 18 en 25 maart dat jaar tussentijdse verkiezingen gehouden in Amsterdam III. In de tweede stemronde werd Cornelis Herman den Hertog (liberalen) verkozen, die op 16 april 1901 werd geïnstalleerd.
 21 mei: Jacob Johan van Kerkwijk (liberalen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 juni 1901 in Zierikzee werd Jozef Jan Pompe van Meerdervoort (ARP) verkozen als zijn opvolger. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd hij niet meer formeel geïnstalleerd.
 4 juni: na het ontslag van Willem Henricus Jacobus Theodorus van Basten Batenburg (katholieken) werd op die dag een tussentijdse verkiezing gehouden in het kiesdistrict Elst, waarbij Johannes Willem Bergansius werd verkozen. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd hij niet meer formeel geïnstalleerd.

Zie ook 
 Kabinet-Pierson

1897-1901